Михалис Какиузис (; род. 29 ноября 1976) — греческий профессиональный баскетболист, форвард. В составе сборной Греции чемпион Европы 2005 года, вице-чемпион мира 2006 года, чемпион мира среди юношей (до 19 лет) 1995 года и чемпион Европы среди юношей (до 16 лет) 1993 года. На клубном уровне — чемпион Греции 2002 и двукратный обладатель кубка Греции 2000 и 2001, чемпион и обладатель Суперкубка Италии 2004, обладатель кубка Испании 2007, чемпион и обладатель кубка Турции 2009, чемпион Кипра 2013, обладатель Кубка Сапорты 1999/2000 и финалист Евролиги 1997/98 в составе команды «АЕК».

Спортивная карьера 
Юношеская баскетбольная карьера Михалиса Какиузиса проходила в молодёжных командах клуба «Ионикос» (Никея). В это время он также выступал последовательно за юниорские сборные Греции во всех возрастных категориях, выиграв в 1993 году с кадетской сборной чемпионат Европы среди юношей в возрасте до 16 лет, а в 1995 году — чемпионат мира в возрасте до 19 лет. На этом турнире он показал второй результат в сборной Греции по набранным очкам (21,3 за игру), уступив по этому показателю только Эфтимиосу Рендзиасу.

В сезоне 1992/93 Какиузис вышел на площадку в основном составе составе «Ионикоса», выступавшего тогда во втором дивизионе чемпионата Греции. Он оставался в родной команде до сезона 1995/96, когда с ним подписал контракт афинский АЕК. В составе АЕК Какиузис выступал семь лет, за это время выиграв один чемпионат страны, два Кубка Греции и Кубок Сапорты 1999/2000. В составе АЕК он также дошёл в сезоне 1997/98 до финала Евролиги ФИБА — важнейшего клубного турнира Европы. В 2002 году Какиузис был участником матча всех звёзд греческой баскетбольной лиги.

В декабре 2002 года Какиузис перешёл из АЕК в итальянскую «Сиену», где провёл два с половиной года, выиграв в том числе чемпионат Италии в сезоне 2003/04. В следующие два сезона он играл в «Барселоне», став с ней обладателем Королевского кубка в 2007 году. В дальнейшем он также становился чемпионом и обладателем Кубка Турции (в составе клуба «Эфес Пилсен» в сезоне 2008/09) и чемпионом Кипра (с ларнакским клубом АЕК в сезоне 2012/13).

Какиузис выступал за национальную сборную Греции начиная с отборочного цикла чемпионата Европы-1997. Его сотрудничество со сборной продолжалось больше десяти лет, и в последние годы в её составе Какиузис, будучи капитаном команды, стал чемпионом Европы 2005 года и вице-чемпионом мира 2006 года. После окончания контракта с «Барселоной» в 2007 году он менял клубы практически ежегодно (а в сезонах 2011/12 и 2012/13 — и в середине года), успев поиграть, помимо Турции и Кипра, также у себя на родине в Греции (в том числе в «Арисе»), в Испании, Франции, Италии (в том числе в римском «Виртусе») и Швейцарии. После окончания сезона 2015/2016, который он провёл у себя на родине в клубе «Фарос» Керацини, в возрасте 39 лет завершил свою успешную карьеру.

Статистика выступлений

Клубные турниры

Сборная Греции

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Евролиги 
 Статистика на сайте ФИБА 
 Профиль на сайте eurobasket.com 

Баскетболисты Греции
Игроки БК «Ионикос»
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Арис»
Игроки БК «Ле-Ман»
Игроки БК «Ваноли»
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки БК АЕК Ларнака
Игроки БК АПОЭЛ
Игроки сборной Греции по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу